Hørby (Frederikshavn), plaats in de Deense gemeente Frederikshavn
Hørby (Holbæk), plaats in de Deense gemeente Holbæk
Hørby (Mariagerfjord), plaats in de Deense gemeente Mariagerfjord
Hørby (parochie, Frederikshavn)
Hørby (parochie, Holbæk)
Hørby (parochie, Mariagerfjord)